Francesco Giuseppe Bressani (1612-1672) – gesuita, missionario, geografo e astronomo italiano
 Giovanni Bressani (1489-1560) – poeta e umanista italiano
 Giuseppe Bressani (1952) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Gregorio Bressani (1703-1771) – filosofo italiano
 Lorenzo Bressani (1973) – sarto italiano
 Piergiorgio Bressani (1929-2022) – politico italiano
 Ricardo Bressani (1926-2015) – biochimico e nutrizionista guatemalteco

Pagine correlate
 Bressan